Bauffremont – famiglia francese che trae il nome dal comune di Beaufremont
 Joseph de Bauffremont – ammiraglio francese
 Palazzo Bauffremont – palazzo storico di Caltanissetta, noto anche come palazzo Moncada